Stråket kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stråket, Åland, 
 Stråket, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar